Підго́рний — українське козацьке топонімічне прізвище, утворене за місцем проживання — від українського словосполучення «під» і «гора», «той, хто живе під горою». Подібні — Підгоренко, Підгірняк, Загорний, Загорій, Нагорний, Нагірний тощо.

Носії 
 Підгорний Анатолій Вікторович — український аграрій, політик. Голова Черкаської обласної ради.
 Підгорний Анатолій Миколайович — український вчений у галузі енергетичного машинобудування, дійсний член (академік) НАН України.
 Підгорний Віталій Олександрович — старшина Збройних сил України, учасник російсько-української війни 2014—2017 років.
 Підгорний Володимир Якович (1928—2010) — український баяніст, педагог, композитор.
 Підгорний Микола Вікторович — радянський державний і партійний діяч.
 Підгорний Руслан Віталійович — український професійний велогонщик.
 Підгорний Сергій Миколайович (1949—1995) — український письменник-фантаст.
 Підгорний Сергій Олександрович — український актор, член Національної Спілки кінематографістів України.

Підгорний — селище, Александровський район, Оренбурзька область
 Підгорний — селище, Бузулуцький район, Оренбурзька область
 Підгорний — присілок, Воткінський район, Удмуртія
 Підгорний — присілок, Ішимбайський район, Башкортостан
 Підгорний — селище, Новокузнецький район, Кемеровська область
 Підгорний — селище, Шелаболіхинський район, Алтайський край

Див. також 
 Подгорний
 Підгорна
 Підгорне

Російські прізвища